Kegel (von mittelhochdeutsch: kegel „Knüppel, Stock, Holzfigur, Eiszapfen“) steht für:
 Kegelberge, die in der Geomorphologie nur ungefähr die Form geometrischer Kegel haben
 zum Kegeln gehörende flaschenartig geformte Figur
 im Druckwesen die Ausdehnung einer Drucktype, durch die die Größe der gedruckten Schrift bestimmt wird, siehe Letter
 Redewendung „mit Kind und Kegel“, die sich im Mittelalter auf eheliche und nichteheliche Kinder bezog
 Spielkegel für Brettspiele wie Halma oder Mensch ärgere dich nicht

Mathematik:
 Abbildungskegel stetige Abbildung in der Topologie
 Kegel (Geometrie), geometrischer Körper
 Kegel (Kategorientheorie), kategorientheoretische Konstruktion
 Kegel (Lineare Algebra), Teilmenge eines Vektorraums
 Kegel (Topologie), Kegel über einem topologischen Raum

Orte:
 Keila (Stadt) (deutsch Kegel), Stadt in Nordestland
 Kegel (Markneukirchen), Gemeindeteil des Ortsteils Erlbach von Markneukirchen im Vogtlandkreis, Sachsen

Personen:
 Arnold H. Kegel (1894–1981), Entwickler der Kegelübungen zum Beckenbodentraining
 Bernhard Kegel (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Boris Kegel-Konietzko (1925–2020), deutscher Kunsthändler
 Christian Kegel (1567–1640), deutscher Jurist
 Christiane Kegel (* 1946), deutsche Malerin
 Christoph Kegel (1581–1638), deutscher Musiker
 Eduard Kegel (1821–1900), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Emanuel Kegel (1655–1724), deutscher Komponist
 Ernst Kegel (1876–1945), deutscher Chemiker
 Friedrich Kegel (Musiker) (1582–1645), deutscher Musiker und Bassist
 Friedrich Kegel (Friedrich Wilhelm Kegel: 1874–1948), deutscher Mineraloge, Sammler und Politiker in Südwestafrika
 Georg Kegel (1857–1912), deutscher Architekt
 Georg Kegel (Musiker) (* 1954), Schweizer Musiker und Musikpädagoge 

 Hans Kegel (1910–1998), Schweizer Geiger und Volksmusiker
 Heike Wilms-Kegel (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen, FDP)

 Herbert Kegel (1920–1990), deutscher Konzert- und Operndirigent
 Hermann Kegel (1913–2004), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Johann Karl Ehrenfried Kegel (1784–1863), Kamtschatka-Erforscher
 Karl Kegel (1876–1959), deutscher Bergbauingenieur
 Lore Kegel (1901–1980), deutsche  Kunsthändlerin und -sammlerin
 Maik Kegel (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Maria Kegel-Maillard (1917–1999), deutsche Malerin
 Marian Kegel (1945–1972), polnischer Radrennfahrer
 Max Kegel (Dichter) (1850–1902), deutscher Sozialdemokrat und Dichter
 Max Kegel (1894–1983), deutscher Segelflugpionier
 Oliver Kegel (* 1961), deutscher Kanute
 Otto H. Kegel (* 1934), deutscher Mathematiker
 Sandra Kegel (* 1970), deutsche Literaturkritikerin und Journalistin
 Sturm Kegel (1892–1979), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Walther Kegel (1907–1945), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Kegel (1890–1971), deutscher Geologe
 Wilhelm Kegel (Physiker) (1936–2019), deutscher Physiker
 Wim Kegel (* 1967), niederländischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 
 Konus
 Conus